Gasthaus zum Hirsch ist unter anderem der Name folgender Gebäude:

 Gasthaus zum Hirsch (Ichenhausen), Baudenkmal in Ichenhausen, Bayern
 Gasthaus zum Hirsch (Memmingen), unter Denkmalschutz stehender ehemaliger Gasthof in Memmingen, Bayern
 Gasthaus zum Hirsch (Zweibrücken), ältestes Haus der Innenstadt von Zweibrücken, Rheinland-Pfalz

Gasthaus zum Hirschen steht unter anderem für

 Gasthaus zum Hirschen (Eschau), Eschau, Unterfranken
 Gasthaus zum Hirschen (Eglisau), früherer Name des heutigen Gasthofs Hirschen, Eglisau, Schweiz
 Gasthaus zum Hirschen (Gallmersgarten), Gallmersgarten, Mittelfranken
 Gasthaus zum Hirschen (Klausen), Klausen, Südtirol
 Gasthaus Zum Hirschen (Muhr am See), Bayern
 Gasthaus zum Hirschen (Scheidegg), Schwaben 
 Gasthaus zum Hirschen (Solln), München